Virusi, unutarstanični parazit jednostavne građe bez metabolizma, uzročnici bolesti
 Računalni virus, programi koji inficiraju računalne datoteke izazivajući štetne pojave
 Virusi (glazbeni sastav), glazbeni sastav
 Virus (sastav), norveški avangardni metal sastav

he:וירוס